Leyde ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Leyde (1879–1955), Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Filmproduzent
 Kurt Leyde (1881–1941), deutscher Maler

Siehe auch:
 Layden
 Leiden
 Leyden